Em telecomunicações, DCS (acrônimo para o inglês: Digital-Coded Squelch) é um circuito que sobrepõe um fluxo contínuo de dados digitais modulados por chaveamento de frequência a 134.4 bits por segundo no sinal transmitido. Um código DCS pode ser usado do mesmo modo que um tom CTCSS seria usado para um grupo de rádios. 

O DCS também pode se chamado de DTCS (Digital Tone Code Squelch) quando aplicados em rádios Icom, DPL (Digital Private Line) para rádios Motorola, DCG (Digital Channel Guard) em rádios General Electric e vários outros nomes dependendo do fabricante.

Ver Também
Continuos Tone Coded Squelch System
Rádio
Walkie-talkie
Rádio amador

Telecomunicações
Tecnologia de rádio